El término lechón se puede referir, en esta enciclopedia:

al lechón, el nombre común del cerdo joven que solamente se alimenta de la leche de su madre;
a Lechón, un municipio de España, en la provincia de Zaragoza.